Seyed steht für:

 den deutschen Rapper Seyed
 Seyed, Ehrentitel der Nachkommen Mohammeds, siehe Sayyid
 Seyed Chandān, ein Stadtteil von Teheran

Seyed ist der Familienname folgender Personen:

 Kavous Seyed-Emami (1953–2018), iranisch-kanadischer Hochschullehrer der Soziologie und Umweltschützer
 Moezeddin Seyed Rezaei (* 1979), iranischer Radrennfahrer
 Mostafa Seyed Rezaei (* 1984), iranischer Radrennfahrer